L'Holden Rodeo est le nom de deux pick-up dont:
 L'Isuzu Faster en deux générations (1980 - 1988) et (1988 - 2002),
 L'Isuzu D-Max en une seule génération (2002 - 2012).

Homonymie
Rodeo
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Véhicule Pick-up
Homonymie d'automobile